Demazière bezieht sich auf:
 (9641) Demazière, ein Asteroid im Hauptgürtel
 Didier Demazière, französischer Soziologe
 Martine De Mazière (* 1960), belgische Atmosphärenforscherin und Namensgeberin des Asteroiden

Siehe auch:
 Demaizière